«Тринади» () — центральная станция метрополитена Порту. С этой станции можно пересесть на любую линию.

Платформа линии D 
Станция линии D находится в 15 метрах под землёй. У неё две платформы и двое путей. Станция была открыта 17 сентября 2005 года в составе участка «Поло Университарио» — «Камара-ди-Гайя». Станция расположена между станциями «Фариа-Гимараинш» и «Алиадус».

Платформа линии A, B, C, E, F 
Станция линий A, B, C, E, F находится в 7 метрах под землёй. Как и у станции линии D имеет две платформы и двое путей. Станция была открыта 7 декабря 2002 года в составе участка «Тринади» — «Сеньор-де-Матошиньос». Станция расположена между станциями «Лапа» и «Больао».

Станции метрополитена Порту